Eredivisie (1960/1961) była 5. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół Feijenoord Rotterdam. Tytuł króla strzelców zdobył Henk Groot, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 41 goli.

Tabela końcowa

Baraż o utrzymanie 
USV Elinkwijk - Volewijckers Amsterdam 3 - 4; 4 - 4

Zespół USV Elinkwijk spadł z Eredivisie.

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1960 w Holandii
1961 w Holandii